Хуан Ігнасіо Моліна (; 24 червня 1740, Ґуаракулен / Лінарес / VII Регіон Мауле — 12 вересня 1829, Болонья, Італія) — чилійський природознавець: ботанік і зоолог, священик-єзуїт.

Праці 
 Elejias Latinas (1761)
 Compendio della Storia geografica, naturale, e civile del Regno del Cile (Bolonia 1776)
 Saggio sulla Storia Naturale del Cile del Signor Abate Giavinni Ignazio Molina (Bolonia 1782)
 Saggio sulla Storia Naturale Del Cile di Gio: Ignacio Molina Seconda edizione accreciusta e arricchita di una nuova carta geografica e del ritrati dell' autore (Bolonia 1810)
 Analogias menos observadas de los tres reinos de la Naturaleza (1815)
 Sobre la propagación del genero humano en las diversas partes de la tierra (1818)
 Memorie di Storia naturale, lette in Bologna nelle adunante dell'Istituto dall'Abate Gioan-Ignazio Molina Americano. Membro dell'Istituto Pontificio (Bolonia 1821)

Описані види 
Хуан Ігнасіо Моліна є автором описів багатьох видів чилійських рослин і тварин, зокрема:

 Araucaria araucana Моліна
 Echinopsis coquimbana (як Cactus coquimbanus), 1782
 Hippocamelus bisulcus Моліна, 1782
 Myocastor coypus Моліна, 1782
 Lagidium viscacia Моліна, 1782
 Leopardus colocolo Моліна, 1782
 Octodon degus Моліна, 1782
 Phoenicopterus chilensis Моліна, 1782
 Vicugna vicugna Моліна, 1782

Примітки

Посилання 
 El abate Juan Ignacio Molina (1740—1829)  // Memoria chilena 
 Juan Ignacio Molina  // Catholic Encyclopedia (1913) 

Біологи
Чилійські науковці
Чилійські єзуїти
Померли в Болоньї
Люди на марках